Nan’an ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Nan’an (南安市) der bezirksfreien Stadt Quanzhou in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Nan’an (Quanzhou)
 den Stadtbezirk Nan’an (南岸区) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Nan’an (Chongqing)
 die Großgemeinde Nan’an (南安镇) im Kreis Dayu der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Nan’an (Dayu)
 die Großgemeinde Nan’an (南岸镇) im Kreis Suijiang der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Nan’an (Suijiang)
 die Großgemeinde Nan’an (南安镇) im Kreis Wenshui der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Nan’an (Wenshui)
 die Gemeinde Nan’an (南安乡) im Kreis Jiajiang der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Nan’an (Jiajiang)
 die Gemeinde Nan’an (南安乡) im Stadtbezirk Yushui in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Nan’an (Yushui)
 das Straßenviertel Nan’an (南岸街道) im Stadtbezirk Cuiping in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Nan’an (Cuiping)
 das Straßenviertel Nan’an (南岸街道) im Stadtbezirk Gaoyao in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nan’an (Gaoyao)
 das Dorf Nan’an (南安村) der Großgemeinde Anting in der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Nan’an (Anting)